Umbach ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Umbach (* 1948), deutscher Physiker
 Frank Umbach (* 1963), deutscher Politologe und Historiker
 Helmut Umbach (* 1953), deutscher Theologe und Hochschullehrer für Evangelische Theologie
 Jonas Umbach (1624–ca. 1700), Augsburger Maler, Zeichner, Kupferätzer
 Josef Umbach (1888–1976), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Umbach (1944–2021), deutscher Physiker mit Arbeitsschwerpunkt Bekleidungsphysiologie
 Klaus Umbach (1936–2018), deutscher Journalist
 Lisa Umbach (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Martin Umbach (* 1956), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Autor
 Paul Umbach (* 1992), deutscher Pararuderer
 Rolf Umbach (1926–2018), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Wolf-Rüdiger Umbach (* 1945), deutscher Fußballschiedsrichter, Mathematiker und Präsident der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Umbach ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Umbach (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde und Ortschaft der Marktgemeinde Dunkelsteinerwald im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Umbach (Gemeinde Kilb), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kilb im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Umbach (Niestetal), wüst gefallenes Dorf in der Gemarkung der Gemeinde Niestetal im Landkreis Kassel, Hessen
 Umbach, Straße in der Stadtmitte von Mainz, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Umbach (Fließgewässer), generischer Name für einen künstlich angelegten Seitenarm eines natürlichen Fließgewässers
 Umbach (Glonn), Unterlaufname Höfaer Bach, linker Zufluss der Glonn (zur Amper) durch Höfa, Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Umbach (Lumda), rechter Zufluss der Lumda nach Londorf, Gemeinde Rabenau, Landkreis Gießen, Hessen
 Umbach (Umbach), rechter Zufluss weit vor Londorf
 Umbach (Neffelbach) – zwei Seitenkanäle des Neffelbachs im Gemeindegebiet von Vettweiß, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen; bachabwärts:
 Umbach (Neffelbach, Müddersheim), rechter Seitenkanal vor Müddersheim
 Umbach (Neffelbach, Gladbach), linker Seitenkanal vor Gladbach
außerdem:
 Alter Umbach, linker Zufluss des Meckbachs (zur Fulda) in Meckbach, Gemeinde Ludwigsau, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen